La Dynastie des Forsyte (The Forsyte Saga) (1922), roman britannique de John Galsworthy ;
La Dynastie des Forsyte (That Forsyte Woman) (1949), film américain de Compton Bennett ;
La Dynastie des Forsyte (The Forsyte Saga) (1967), feuilleton télévisé britannique ;
La Dynastie des Forsyte (The Forsyte Saga),(2002) série télévisée  britannique de Christopher Menaul .